Некшешть () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Некшешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Некшешть.
 Некшешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Ваду-Моцилор.